А́ку Ка́усте (; ) — финский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

На  — скип и четвёртый сборной Финляндии.

Один из самых успешных кёрлингистов Финляндии, в различных чемпионатах страны (среди юниоров, среди мужчин, среди смешанных команд и смешанных пар) завоевал более 20 титулов и призовых мест..

Также работает и как тренер, в числе прочего и сборных команд: в частности, был тренером женской юниорской сборной Финляндии в 2008 и женской сборной Финляндии на чемпионатах Европы 2009, 2011 и 2018.

Достижения 
Кёрлинг
 : золото (2011—2012, 2013—2014), серебро (2006—2007, 2008—2009, 2010—2011, 2014—2015), бронза (2009—2010, 2012—2013).
 : серебро (1998, 1999), бронза (2000).
Кёрлинг (смешанные команды)
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2012).
 : золото (2012), серебро (2005, 2009, 2011), бронза (2006, 2010).
Кёрлинг (смешанные пары)
 : золото (2019, 2020), серебро (2010), бронза (2008, 2009, 2013).

как тренер
 : золото (2009—2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает менеджером в компании по разработке продуктов ().

Женат. Один ребёнок: дочь Майса (, род. 2014).

Живёт в Хельсинки.

Начал заниматься кёрлингом в 14 лет, в 1994, со своим отцом Тимо Каусте (), также известным в Финляндии кёрлингистом (он до сих пор принимает участие в крупных национальных и международных турнирах среди ветеранов — например, играл в чемпионате мира среди ветеранов 2014).

Сестра Аку, Оона Каусте () — тоже известная кёрлингистка, играет в числе прочего и в женской сборной Финляндии, а в кёрлинге для смешанных команд (mixed curling) Аку и Оона в составе сборной Финляндии выиграли бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии